L'expression Junte de Roncal sert à désigner deux réalités différentes :

 la Junte de Roncal, traité liant les villages de la vallée française de Barétous et la vallée espagnole de Roncal, dans les Pyrénées. Ce traité est connu sous le nom de Tribut des Trois Vaches

 la Junte de Roncal ou Junta de Roncal assemblée traditionnelle des sept villages de la vallée espagnole de Roncal en Navarre

Vallée de Roncal